Spider Island ist der Name mehrerer Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Spider Island (Maine)
 Spider Island (Mille Lacs County, Minnesota)
 Spider Island (St. Louis County, Minnesota)
 Spider Island (New Hampshire)
 Spider Island (Wisconsin)